Мешкути — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мешкути — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Мешкути — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Мешкути — деревня в Воложинском районе Минской области.